Maria Clara Duclos Carisio  (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 03 de março de 1956) é uma diplomata brasileira. Atualmente, é embaixadora do Brasil junto à República Cooperativa da Guiana.

Biografia

Vida pessoal
Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, filha de René Anje Carisio e Judith Duclos Carisio.

Formação Acadêmica
Em 1977, graduou-se em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já no ano de 1979, concluiu pós-graduação em Política Comercial do GATT/PNUD em Genebra, na Suíça.

Carreira Diplomática 
Ingressou na carreira diplomática em 1982, no cargo de Terceira Secretária, após ter concluído o Curso de Preparação à Carreira de Diplomata do Instituto Rio Branco. 

Foi inicialmente lotada na Divisão de Europa I, onde trabalhou de 1983 a 1985. Em seguida, trabalhou como assistente na Divisão de Política Comercial. 
No ano de 1987, passou a integrar a Delegação Permanente do Brasil em Genebra. Foi, ainda, promovida a segunda-secretária. Já em 1991, foi removida para a Embaixada do Brasil em Dublin, onde permaneceu até 1994. Em 1995, foi promovida a primeira-secretária.  

Em seu retorno ao Brasil, foi novamente lotada na Divisão de Política Comercial. No ano de 1999, foi designada assessora da Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior, atribuição exercida até o ano de 2002. Sua promoção a conselheira havia ocorrido no ano 2000. 
Entre 2002 e 2006, esteve m Bruxelas, onde integrou a Missão do Brasil junto à Comunidade Econômica Europeia, tendo exercido a função de conselheira. Em 2006, foi promovida a ministra de Segunda Classe. 
Ao regressar a Brasília, passou a chefiar a Divisão de Ásia e Oceania I. De 2011 a 2015, exerceu o cargo de diretora do Departamento de Ásia Central, Meridional e Oceania. Em 2013, foi promovida a ministra de Primeira Classe, mais elevado grau da carreira diplomática brasileira.	
Em 2015, foi removida para o Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt, onde ocupou a função de cônsul-geral até 2019, quando foi designada embaixadora do Brasil junto à República Cooperativa da Guiana.

Referências 

Mulheres diplomatas do Brasil
Diplomatas do Brasil
Diplomatas do Rio de Janeiro
Embaixadores do Brasil